Plaats in Indonesië
 Mantren (Karangrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Mantren (Kebonagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Mantren (Punung), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java